Léninskoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Léninskoie (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia